Dies ist eine Aufstellung aller Europäischen Golfspieler die in der Geschichte des Ryder Cups eine Nominierung als Teammitglieder erhalten haben.
Nominierungen als „Non-Playing“ Captain / Vice Captain sind nicht gewertet.

Stand incl. Ryder Cup 2018.

Für Spielergebnisse siehe Hauptartikel: Ryder Cup

Spielberechtigte Nationen Europas 

  Großbritannien: 1927 bis 1971
  Großbritannien & Irland: 1973 bis 1977
  Gesamt Europa: seit 1979

Spieler / Jahres Tabelle 
(Stand incl. 2018)

(*) = ohne Einsatz im Team
1 = Qualifiziert/ausgewählt Cup-Teilnahme zurückgezogen(Verletzung etc.) > Ersatzspieler

 1927 Abe Mitchell → Herbert Jolly
 1931 Herbert Jolly → Arthur Havers
 1995 José María Olazábal → Ian Woosnam
 1997 Miguel Ángel Martín → José María Olazábal

Spiele/Punkte gesamt 
(Stand incl. 2016)

Gesamt S = Sieg, N = Niederlage, T = Geteilt

Aufgeführt sind die tatsächlichen teilnehmenden Teammitglieder (auch mit „0“ Einsätzen)

Ländertabelle 

 Teiln. = Anzahl Spieler Teilnahmen
 Anlässe = Anzahl Anlässe teilgenommen
 Spieler = Anzahl der eingesetzten Spieler
+ Zeitraum Jahre 1973 bis 2016

Stand: inklusive 2018

Spieler-Verwandtschaften 
in Klammer gemeinsam gespielte Ryder Cup Anlässe

Vater/Sohn
 Peter Alliss ist der Sohn von Percy Alliss.
 Ignacio Garrido ist der Sohn von Antonio Garrido

Brüder
 Ernest Whitcombe, Charles Whitcombe (1931 + 1935) & Reg Whitcombe (1935)
 Bernard Hunt und Geoffrey Hunt (1963)
 Edoardo Molinari und Francesco Molinari (2010)

Sonstige
 Christy O’Connor senior ist der Onkel von Christy O’Connor junior
 Brian Barnes ist der Schwiegersohn von Max Faulkner.
 Lee Westwood ist der Schwager von Andrew Coltart. (1999)

Weblinks 
 PGA Media Guide 2012 (PDF; 4,8 MB)
 golf Ryder Cup Records. About.com
 Offizielle Homepage Ryder Cup

Ryder Cup
Golfer
Wikipedia:Liste